Nicolás Márquez puede hacer referencia a:

 Nicolás Márquez Noriega (1975-), escritor argentino.
 José Nicolás Márquez Torres (1996-), futbolista venezolano.